Альтах:

 Альтах — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 «Альтах» — австрийский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в австрийской Первой лиге.